Higginson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Higginson (* 1977), englischer Snookerspieler
 Ashley Higginson (* 1989), US-amerikanische Hindernisläuferin
 Graeme Higginson (* 1954), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Lyndelle Higginson (* 1978),  australische Bahnradsportlerin
 Stephen Higginson (1743–1828), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Wentworth Higginson (1823–1911), US-amerikanischer Schriftsteller und Abolitionist
 Torri Higginson (* 1969), kanadische Schauspielerin

Higginson heißt der Ort
 Higginson (Arkansas) in den USA